Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Grosjean che ha battuto in finale Antony Dupuis 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Arnaud Di Pasquale (quarti di finale)
 Arnaud Clément (semifinali)
 Sébastien Grosjean (Campione)
 Michael Kohlmann (primo turno)

 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (secondo turno)
 Jean-Baptiste Perlant (primo turno)
 Jan Frode Andersen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1999